Le nom Lomonossov () peut faire référence à :

Mikhaïl Lomonossov (1711-1765), polymathe et écrivain russe ;
Iouri Vladimirovitch Lomonossov (1876-1952), ingénieur russe ;
Lomonossov, ville russe sous la juridiction de Saint-Pétersbourg (anciennement Oranienbaum) ;
 Mikhaïl Lomonossov satellite scientifique lancé en 2016 ;
la Médaille Lomonossov, décernée chaque année par l'Académie des sciences de Russie ;
l'Université d'État de Moscou-Lomonossov ;
la Manufacture de Lomonossov, célèbre manufacture de porcelaine de Saint-Pétersbourg ;
la Dorsale de Lomonossov relief sous-marin de l'océan Arctique ;
le Pont Lomonossov situé dans la ville de Saint-Pétersbourg ;
Lomonossovskaïa, station du métro de Saint-Pétersbourg ;
Lomonossov cratère lunaire ;
 .

Homonymie de patronyme
Patronyme russe